Чемпионат Европы по русским шашкам среди женщин 2016 года проходил с 11 по 19 ноября в Тбилиси (Грузия) одновременно с чемпионатом Европы среди мужчин. В формате быстрые шашки соревнования прошли по бразильской версии, в формате блиц по русским шашкам. Чемпионкой Европы второй раз подряд стала Жанна Саршаева, второе место заняла Дарья Федорович, третье — Юлия Макаренкова.

Регламент

Основная программа 
Проводилась в два этапа. Первый этап по швейцарской системе в 7 туров, каждый тур микро-матч из двух партий. По его результатам 16 лучших игроков приняли участие в финале по олимпийской системе. На этом этапе микро-матчи велись до победы одной из участниц без учёта ранее набранных очков. В случае ничьей игрались дополнительные матчи. Контроль времени 45 минут + 10 секунд на ход. Участницы, занявшие 17 место и ниже, играли стыковые матчи.

Быстрые шашки и блиц 
Проводились по швейцарской системе в 8 туров. Участницы, занявшие 1-4 место, разыгрывали в полуфинале и финале призовые места, играя по 2 микро-матча в каждом с контролем времени 3 минуты + 2 секунды на ход. В финальных матчах за 1 и 3 место победителем становился игрок, победивший по итогам двух микро-матчей. В случае ничейного результата по итогам двух микро-матчей, победителем становилась спортсменка, занявшая более высокое место в основном турнире.

Результаты

Основная программа

Предварительный этап (7 раундов)

Четвертьфинал 
Первыми указаны спортсмены игравшие белыми.

 Матчи за 1-8 место
Дарья Федорович — Татьяна Зайцева 2-0

Жанна Саршаева — Елена Короткая 2-0

Юлия Макаренкова — Юлия Журавская 2-0

Вера Хващинская — Кристина Заруба 2-0

 Матчи за 9-16 место
Мария Крискевич — Вафа Асланова 2-0

Милда Йоцайте — Зинаида Александрова 2-0

Екатерина Иванова — Каари Вайнонен 2-0

Светлана Стрельцова — Антра Валнере 0-2

 Матчи за 17-20 место
Наталья Пугачёва — Leyli Sadigly 2-0

Ямзе Цивцивадзе — Liana Qazarashvili 2-0

Полуфинал 
 Матчи за 1-4 место
Дарья Федорович — Вера Хващинская 2-0

Жанна Саршаева — Юлия Макаренкова 2-0

 Матчи за 5-8 место
Кристина Заруба — Татьяна Зайцева 2-0

Юлия Журавская — Елена Короткая 2-0

 Матчи за 9-12 место
Мария Крискевич — Антра Валнере 0-2

Милда Йоцайте — Екатерина Иванова 2-0

 Матчи за 13-16 место
Светлана Стрельцова — Вафа Асланова 2-0

Зинаида Александрова — Каари Вайнонен 0-2

Финал 
 Матч 1-е место
Дарья Федорович — Жанна Саршаева 0-2

 Матч 3-е место
Юлия Макаренкова — Вера Хващинская 2-0

 Матч 5-е место
Кристина Заруба — Юлия Журавская 2-0

 Матч 7-е место
Елена Короткая — Татьяна Зайцева 2-0

 Матч 9-е место
Милда Йоцайте — Антра Валнере 2-0

 Матч 11-е место
Мария Крискевич — Екатерина Иванова 0-2

 Матч 13-е место
Светлана Стрельцова — Каари Вайнонен 2-0

 Матч 15-е место
Зинаида Александрова — Вафа Асланова 2-0

 Матч 17-е место
Наталья Пугачёва — Ямзе Цивцивадзе 0-2

 Матч 19-е место
Leyli Sadigly — Liana Qazarashvili 0-2

Итоговое положение

Быстрые шашки

Предварительный этап (8 раундов)

Полуфинал 
Саршаева — Хващинская 2-2

Морозова — Макаренкова 2-0

Матч за 3-е место 
Хващинская — Макаренкова 3-1

Финал 
Саршаева — Морозова 2-0

Итоговое положение

1. Саршаева

2. Морозова

3. Хващинская

4. Макаренкова

Блиц

Предварительный этап (8 раундов)

Полуфинал 
Хващинская — Морозова 3-1

Короткая — Заруба 3-1

Матч за 3-е место 
Морозова — Заруба 2-2

Финал 
Хващинская — Короткая 0-2

Итоговое положение

1. Короткая

2. Хващинская

3. Морозова

4. Заруба

Примечания

Ссылки 
 Регламент чемпионатов Европы 2016 года по шашкам — 64 среди мужчин и женщин
 Международная федерация шашек. Чемпионат Европы среди мужчин и женщин
 Результаты рапида
 Результаты блица

женщин
Спорт в Грузии в 2016 году
2016 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Тбилиси
Ноябрь 2016 года
Шашки
Чемпионаты Европы в Грузии
Международные соревнования по шашкам в Грузии